Чойбалса́н:

 Чойбалсан, Хорлогийн (1895—1952) — руководитель Монголии в 1937—1952 гг.
 Чойбалсан — город в Монголии.
 Чойбалсан — сомон в Монголии.
 Чойбалсан — аэропорт в Монголии.